Le nom de Stephen Bishop peut faire référence à :
 Stephen Bishop (1820-1857), un explorateur de grottes afro-américain du .
 Stephen Bishop (1951-), un musicien et chanteur américain.
 Stephen Bishop (1970-), un acteur américain anciennement joueur de baseball professionnel.
 Stephen Kovacevich (1940-), pianiste aussi connu sous le nom de Stephen Bishop.